Balkan Cup w biegach narciarskich 2020 – kolejna edycja tego cyklu zawodów. Rywalizacja rozpoczęła się 20 stycznia 2020 r. w górzystym regionie Serbii Zlatiborze, a zakończy się 15 marca 2019 r. w tureckim Bolu/Gerede.

Kalendarz i wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 

2020 w biegach narciarskich
2020 w Europie
Balkan Cup w biegach narciarskich